Hospiz Luise steht für:

 Hospiz Luise (Hannover), Hospiz in Niedersachsen
 Hospiz Luise (Heidelberg), Hospiz in Baden-Württemberg